Финальный раунд XXVIII чемпионата Европы по волейболу среди женских команд проходил с 6 по 14 сентября 2013 года в четырёх городах Германии (Берлине, Халле, Дрездене и Шверине) и швейцарском Цюрихе.

В турнире приняли участие 16 сборных: 2 команды-хозяйки ( и ), 5 команд, получивших путёвки по итогам предыдущего чемпионата Европы (, , ,  и ), 6 победителей второго раунда отборочного турнира (, , , ,  и ), а также ,  и , победившие в третьем раунде квалификации.

Чемпионом Европы впервые с 2001 года стала сборная России, одержавшая в шести сыгранных на турнире матчах шесть побед. Российская команда под руководством возглавившего её в 2013 году тренера Юрия Маричева играла в сильно обновлённом составе — только Анна Матиенко, Светлана Крючкова, Наталия Обмочаева и Татьяна Кошелева выступали на Олимпийских играх в Лондоне, а для восьми игроков сезон 2013 года являлся дебютным в официальных соревнованиях сборной России. В преддверии чемпионата и на старте турнира команду не обошли стороной неприятности — в заключительном матче Гран-при получила травму Ирина Заряжко, а в первой игре с белорусками из-за перелома мизинца выбыла из состава Анна Матиенко.

В четвертьфинале россиянки в трёх партиях взяли реванш у сборной Турции за поражение на аналогичной стадии предыдущего чемпионата Европы, в полуфинале также со счётом 3:0 обыграли чемпионок ЕВРО-2011 из Сербии, а в финале в Берлине сломили сопротивление сборной Германии — 3:1. Самым ценным игроком турнира была признана Татьяна Кошелева. 
 
Немецкая сборная во второй раз подряд стала серебряным призёром чемпионата Европы, а бронзу впервые в истории завоевала сборная Бельгии. В матче за третье место диагональная бельгиек Лизе ван Хеке набрала 35 очков, установив рекорд турнира по результативности игрока в отдельном матче.

Финалисты ЕВРО-2013, сборные России и Германии, получили право выступить на чемпионате мира 2014 года.

Квалификация 

В первом раунде квалификации сборная Латвии обыграла в стыковых матчах сборную Кипра и вышла во второй раунд.

На втором этапе квалификации 24 команды были разбиты на 6 групп. По итогам двухкруговых соревнований в группах их победители стали финалистами ЕВРО-2013.

Сборные, занявшие вторые места в группах, в третьем раунде продолжили борьбу за выход в финальную стадию чемпионата. Матчи завершились со следующими результатами: Белоруссия — Словакия — 3:0, 1:3 (золотой сет — 16:14), Украина — Франция — 3:1, 2:3 (золотой сет — 11:15), Румыния — Чехия — 0:3, 1:3.

Жеребьёвка финального раунда состоялась 6 октября 2012 года в Цюрихе.

Финальный раунд

Составы команд

Арены 
Германия и Швейцария являлись единственными кандидатами на проведение финального турнира XXVIII чемпионата Европы и были объявлены его организаторами 16 октября 2010 года в Любляне.

Решающие матчи чемпионата прошли в берлинском Спорткомплексе имени Макса Шмелинга, ранее принимавшем финалы двух топ-турниров по волейболу — женского чемпионата мира-2002 и мужского чемпионата Европы-2003.

Предварительный этап 

Победители групп предварительного этапа напрямую вышли в четвертьфинал, где к ним присоединились победители матчей первого раунда плей-офф между командами, занявшими 2-е и 3-е места в группах.

Группа A (Халле)

Группа B (Цюрих)

Группа C (Дрезден)

Группа D (Шверин)

Плей-офф

Первый раунд

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Индивидуальные призы 

Призом Fair Play Award был награждён главный тренер сборной Бельгии Герт ван де Брук.

Итоговое положение

См. также 
 Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2013

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 

Чемпионат Европы по волейболу среди женщин 2013
волейбол